Amerikai Egyesült Államok
Kerman, kaliforniai város
 Irán
Kermán, város
Kermán tartomány